Fingimiento puede referirse a:
Ficción
Fábula
Engaño
Simulación
Apariencia